Mikrokosmos (griechisch mikrós „klein“, kósmos „Ordnung“) steht für:

 die Welt des Kleinen in den Naturwissenschaften, siehe Mikrokosmos
 in der Ökologie auch die vereinfachte Nachbildung eines Ökosystems im Labor, siehe Ökosystem #Größe und Grenzen
 in der Philosophie einen Ausschnitt der Welt (des Kosmos), in dem sich die Ordnung des Makrokosmos (des ganzen Universums) widerspiegelt

Mikrokosmos als Eigenname:
 Mikrokosmos (Album), ein Album des Hip-Hop-Duos 257ers
 Mikrokosmos (Bartók), eine Sammlung von Klavierstücken in sechs Bänden des Komponisten Béla Bartók
 Mikrokosmos (Zeitschrift), eine wissenschaftliche Zeitschrift (erschien von 1907 bis 2014)
 Mikrokosmos – Das Volk der Gräser, französischer Dokumentarfilm (1996)